Саудовская лига 1982/1983 () — 7-й сезон чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Клубы

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика турнира на сайте rsssf.com

1982/1983
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
1982 год в Саудовской Аравии
Спорт в Саудовской Аравии в 1983 году